Arje Lewin (1885–1969) – izraelski rabin
 Arje Lewin – izraelski dyplomata, ambasador w ZSRR